Zellerfeld steht für

 Zellerfeld, heute Stadtteil von Clausthal-Zellerfeld, ehemalige Bergstadt im Landkreis Goslar und ehemalige Kreisstadt in Niedersachsen
 Zeche Zellerfeld, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Dortmund-Hombruch
 Landkreis Zellerfeld, ehemaliger Landkreis um die Kreisstadt Clausthal-Zellerfeld